Dana Schoenfield (née en 1953), nageuse américaine ;
 Howard Schoenfield (né en 1957), joueur de tennis américain ;
 Paul Schoenfield (né en 1947), compositeur américain.